

Sport 
Billy Jones (honkballer), baseball coach at Appalachian State
Billy Jones (basketballer), Maryland Terrapins basketballer
Billy Jones (voetballer, 1876), Brits voetballer
Billy Jones (voetballer, 1881) (1881–1948), Brits voetballer (Small Heath/Birmingham, Brighton, Hove Albion)
Billy Jones (voetballer, 1983), Brits voetballer
Billy Jones (voetballer, 1987), Brits voetballer (Rotherham United F.C.)
Billy Jones (voetballer, 1998), Nieuw-Zeelands voetballer
Billy Lot Jones, Welsh voetballer (Manchester City F.C.)

Muziek 
Billy Jones (zanger, 1889) (1889–1940), 1920–1930s Amerikaans tenor en deel van de Happiness Boys met Ernie Hare
Billy Jones (zanger, 1945) (1945–1982), Amerikaanse soulzanger van The Twinkle Stars in Amsterdam
Billy Jones (gitarist, 1949) (1949–1995), Amerikaanse gitarist van de rockband Outlaws
Billy Jones (gitarist), gitarist van de band Heatwave.

Anders 
William "Billy" Jones (1884–1968), Amerikaanse spoorwegoperator
Billy Jones (artiest) (1935–2012), Amerikaanse artiest en dichter
Billy Jones (politicus), Amerikaanse politicus van de staat New York

Zie ook
Bill Jones (doorverwijzing)
William Jones (doorverwijzing)
Willie Jones (doorverwijzing)